Un bourg est une localité de taille intermédiaire entre le village et la ville. Ce terme est repris dans de nombreux noms de communes de pays francophones (cf. infra).

Ce terme est utilisé en français pour traduire les noms génériques de (cf. infra) :
 petites subdivisions administratives, notamment en Chine ou dans l'ancien Royaume de Hongrie), 
 localités modestes, notamment dans les pays anglophones pour traduire  « Borough » ou dans les pays germanophones pour traduire « Burg ».

Toponymes

France 
« Bourg » est le nom de trois communes et de trois anciennes communes de France :

 Bourg, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Bourg-et-Comin
 Bourg, commune française de la Gironde
 Bourg, ancienne commune de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Soulaire-et-Bourg
 Bourg, commune française de la Haute-Marne
 Bourg, ancienne commune du Bas-Rhin, aujourd'hui intégrée à Bourg-Bruche
 Bourg, ancienne dénomination de la ville de Bourg-en-Bresse dans l'Ain.

Le nom de plusieurs autres communes débute par « Bourg » :
 Bourg-Achard, Eure
 Bourg-Archambault, Vienne
 Bourg-Argental, Loire
 Bourg-Beaudouin, Eure
 Bourg-Blanc, Finistère
 Bourg-Bruche, Bas-Rhin
 Bourg-Charente, Charente
 Bourg-d'Argental, ancienne graphie pour Bourg-Argental (Loire)
 Bourg-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées
 Bourg-de-Péage, Drôme
 Bourg-de-Roche, ancien nom de Bourg-sous-la-Roche, ancienne commune de la Vendée
 Bourg-de-Saâne, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saâne-Saint-Just
 Bourg-des-Comptes, Ille-et-Vilaine
 Bourg-de-Sirod, Jura
 Bourg-des-Maisons, Dordogne
 Bourg-de-Thizy, Rhône
 Bourg-de-Visa, Tarn-et-Garonne
 Bourg-d'Oueil, Haute-Garonne
 Bourg-du-Bost, Dordogne
 Bourg-Dun, jusqu'en 1993, ancien nom de Le Bourg-Dun (Seine-Maritime)
 Bourg-en-Bresse, Ain
 Bourg-et-Comin, Aisne
 Bourg-Fidèle, Ardennes
 Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine
 Bourg-Lastic, Puy-de-Dôme
 Bourg-le-Comte, Saône-et-Loire
 Bourg-le-Roi, Sarthe
 Bourg-lès-Valence, Drôme
 Bourg-l'Évêque, Maine-et-Loire
 Bourg-Madame, Pyrénées-Orientales
 Bourg-Saint-Andéol, Ardèche
 Bourg-Saint-Bernard, Haute-Garonne
 Bourg-Saint-Christophe, Ain
 Bourg-Sainte-Marie, Haute-Marne
 Bourg-Saint-Maurice, Savoie
 Bourg-sous-Châtelet, Territoire de Belfort.
 Bourg-sous-la-Roche ou Bourg-sous-la-Roche-sur-Yon, ancienne commune de la Vendée, auj. intégrée à La Roche-sur-Yon
 Voir aussi : 

Par ailleurs, plusieurs noms de communes débutent par « Le Bourg » :
 Le Bourg, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Sombacour
 Le Bourg, Lot
 Le Bourg-d'Hem, Creuse
 Le Bourg-d'Iré, Maine-et-Loire
 Le Bourg-d'Oisans, Isère
 Le Bourg-Dun, Seine-Maritime
 Le Bourg-l'Abbaye, ancienne commune du Loiret, auj. intégrée à Pithiviers
 Le Bourg-Saint-Léonard, Orne
 Voir aussi : 

Il existe également un certain nombre de communes dont le nom se termine par « Bourg » ou qui possèdent ce terme à l'intérieur de leur nom :
 Boussac-Bourg, Creuse
 Chaumont-le-Bourg, Puy-de-Dôme
 Évry-Petit-Bourg, de 1881 à 1965, nom officiel d'Évry (Essonne)
 Fontaine-le-Bourg, Seine-Maritime
 Grand-Bourg, Guadeloupe
 Le Grand-Bourg, Creuse
 Granges-le-Bourg, Haute-Saône
 Hornoy-le-Bourg, Somme
 Lurcy-le-Bourg, Nièvre
 Magnac-Bourg, Haute-Vienne
 Mont-de-Bourg, ancienne commune de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Ouville-l'Abbaye
 Noroy-le-Bourg, Haute-Saône
 Petit-Bourg, Guadeloupe
 Petit-Bourg-des-Herbiers, ancienne commune de la Vendée, auj. intégrée aux Herbiers
 Saint-Cyr-en-Bourg, Maine-et-Loire
 Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Seine-Maritime
 Saint-Bonnet-le-Bourg, Puy-de-Dôme
 Saint-Denis-lès-Bourg, Ain
 Saint-Seurin-de-Bourg, Gironde
 Soulaire-et-Bourg, Maine-et-Loire
 Vieux-Bourg, Calvados
 Le Vieux-Bourg, Côtes-d'Armor

Certains quartiers de communes contiennent ce mot:
 Le Bourg, un quartier de Caluire-et-Cuire
 La station Bourg, une station de la ligne 2 du métro de Lille Métropole.

Belgique 
 Embourg, ancienne commune belge de la province de Liège, aujourd'hui intégrée à Chaudfontaine .
 Bourg-Léopold, commune belge de la province du Limbourg.

Suisse 
 Bourg-en-Lavaux, commune suisse du canton de Vaud.
 Bourg-Saint-Pierre, commune suisse du canton du Valais.

États-Unis 
 Bourg, localité de la paroisse de Terrebonne en Louisiane.

Patronyme 

 Anne du Bourg (1521-1559), magistrat français ;
 Dominique Bourg (1953-), philosophe franco-suisse ;
 Caroline Bourg (1980-), actrice française ;
 Joseph du Bourg (1842-1936), militaire français. ;
 Lionel Bourg (1949-), écrivain français.

Autres 
 Un bourg (Chine) est la traduction française retenue pour une division administrative en République populaire de Chine.
 Le bourg (Hongrie) est la traduction française retenue pour un rang de ville au sein de l'ancien Royaume de Hongrie.
 Un  est l'un des quatre types de municipalités au Japon.

Voir aussi 

 
 Borough (« bourg »), dans les pays anglophones ;
  (« château fort »), est un toponyme et un patronyme commun dans les pays germanophones.
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France